36-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 12 апреля по 21 ноября 1974 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (шестой чемпионский титул).

По результатам прошлого сезона высшую лигу покинули минское «Динамо» и ростовский СКА, вместо них в группу сильнейших вошли одесский «Черноморец» и кишинёвский «Нистру». В этом чемпионате был отменён экспериментальный подход к подсчёту очков с послематчевыми пенальти в случае ничейного результата.

Сыграв вничью в первом туре с «Зарёй», киевское «Динамо» затем смогло захватить лидерство и концу первого круга опережало своих ближайших преследователей на четыре очка. Вернувшийся в высшую лигу «Черноморец» по итогам половины чемпионата делил второе место со столичными «Динамо» и «Спартаком». Последний очень удачно провёл второй круг и смог практически вплотную приблизиться к киевскому «Динамо». Тем не менее, в итоге «Спартак» уступил одно очко киевской команде. «Динамо» из столицы Украины, под руководством тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича в шестой раз стало чемпионом СССР по футболу. Третье место впервые занял «Черноморец» из Одессы.

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Составы призёров 

 «Динамо» Киев

Старший тренер: Валерий Лобановский

 «Спартак»

* Без учёта аннулированного матчас «Динамо» Тбилиси 26 апреля (0:0).

Старший тренер: Николай Гуляев

 «Черноморец»

Старший тренер: Ахмед Алескеров

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1974
1974